Le qualificazioni al campionato mondiale di pallamano maschile 1954 qualificarono alla fase finale disputata in Svezia 5 squadre.

Risultati

Voci correlate
Campionato mondiale di pallamano maschile 1954

Collegamenti esterni 
 
 

Campionato mondiale di pallamano
Competizioni di pallamano nel 1953
Competizioni di pallamano nel 1954